Каламоча () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь 316.6 км². Население — 4649 человек (на 2010 год). Расстояние — 70 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Теруэля
Города Теруэля